Gao Ming (schrijver), een schrijver uit de Yuan-dynastie
 Gao Ming (voetballer), een Chinees voetballer